Sint-Kiliaankerk (Mühlhausen)
 Sint-Kiliankerk (Höxter)